Никола́й Чумаче́нко:
 Чумаченко, Николай Григорьевич (1925—2011) — украинский экономист, академик Национальной Академии Наук Украины.
 Чумаченко, Николай Иванович (род. 1948) — народный депутат Украины (1994—1998).